Зельберг () — еврейская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Зельберг, Борис Ильич — председатель Восточно-Сибирского научного центра Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
  (1910–1994) — норвежский математик.
 Зельберг, Семён Ильич — лауреат Государственной премии СССР в области техники 1986 года.